Freier:
Adam (L.) Freier (* 1980, Sydney) – rugbista a 15 australiano
(Sławomir) Paul Freier (* 1979, Bytom) – calciatore polacco naturalizzato tedesco